Überlauf steht für:

 ein Entlastungsbauwerk im Wasserbau, siehe Überlaufbauwerk
 Überlaufloch: Abflussloch bei (zu) hohem Wasserstand in Waschbecken, Badewanne, Schwimmbecken, in Waschmaschinen auch für zu hoch steigenden Schaum
 Einrichtung am Flaschenventil einer befüllbaren Flüssiggasflasche, um Überfüllung zu vermeiden
 Überlauf (Druckguss), Ausfräsungen im Formeinsatz
 Zählerüberlauf in der Informationstechnik, siehe Arithmetischer Überlauf

Ort in Polen:
 Gałęzinowo, Woiwodschaft Pommern (Überlauf, Kreis Stolp/Pommern)

Siehe auch:
 Überläufer (Begriffsklärung)